Dutchtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dutchtown (Iowa)
 Dutchtown (Missouri)
 Dutchtown (New Jersey)
 Dutchtown, ehemaliger Ortsteil von New York City mit holländischen Einwanderern, siehe Kleindeutschland (New York City)
 Dutchtown (Pennsylvania)